Wiseman est un nom propre.

Patronyme 

 Frederick Wiseman (1930-), documentariste américain.
 
 Jennifer Wiseman (19?-), astronome américaine.
 Joseph Wiseman (1918-2009), acteur canadien.
 Len Wiseman (1973-), réalisateur et scénariste américain.
 Luc Wiseman (19?-), producteur québécois.
 Mac Wiseman (1925-2019), musicien américain, chanteur et guitariste de bluegrass.
 Nicholas Wiseman (1802-1865), ecclésiastique britannique, premier archevêque catholique de Westminster.
Richard Wiseman (1966-), psychologue britannique.
 Sara Wiseman (1972-), actrice néo-zélandaise.
 Scott Wiseman (1985-), footballeur anglais.
 Solomon Wiseman (1777-1838), bagnard, marchand et passeur britannique.
  (1940-), archéologue

Astéroïdes et objets célestes 

 114P/Wiseman-Skiff est une comète périodique du système solaire

Toponyme 

 Wiseman, localité d'Alaska dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk.
 Wisemans Ferry, ville australienne de Nouvelle-Galles du Sud.